Припутень — дикий лісовий голуб.
 Припутень Дмитро Сергійович (*1986) — український український фінансист, політик, Народний депутат України 9-го скликання.